Creller ist der Name von: 

 Carl Emil Creller (1844–1915), Textilindustrieller
 Emil Creller (1844–1915), Textilindustrieller, Kommerzienrat und Ingenieur
 Hans Creller (1887–1958), Jurist

Siehe auch:
 Kreller
 Greller